"Piave" pode ser:
 Rio Piave
 San Donà di Piave, comuna venetiana da província de Veneza
 Mareno di Piave, comuna venetiana da província de Treviso
 Santa Lucia di Piave, comuna venetiana da província de Treviso
 Ponte di Piave, comuna venetiana da província de Treviso
 Fossalta di Piave, comuna venetiana da província de Veneza
 Musile di Piave, comuna venetiana da província de Veneza
 Noventa di Piave, comuna venetiana da província de Veneza
 Maserada sul Piave, comuna venetiana da província de Treviso
 Breda di Piave, comuna venetiana da província de Treviso
 Alano di Piave, comuna venetiana da província de Belluno
 Zenson di Piave, comuna venetiana da província de Treviso
 San Polo di Piave, comuna venetiana da província de Treviso
 Piave (navio)
 Sacro Cuore di Gesù a via Piave

Desambiguações de topônimos